Дэ́вид Криппс () — англо-американский валторнист, дирижёр и музыкальный педагог.

Биография 

Дэвид Криппс начал заниматься на валторне в возрасте 14 лет и вскоре стал артистом Национального молодёжного оркестра Великобритании. После этого он в течение многих лет играл в ведущих оркестрах Британии и США: Лондонском симфоническом оркестре, национальном оркестре Уэльса, оркестре Халле в Манчестере и лондонском оркестре Филармонии. Во время работы в Лондонском симфоническом оркестре Дэвис Криппс исполнил партию ведущей валторны во время записей саундтреков к фильмам «Звёздные войны» и «Супермэн».

Он также занимался преподавательской деятельностью в Государственном университете Флориды, Университете Северной Аризоны и ряде других американских образовательных учреждений.

В настоящее время Криппс занимается музыкальным менеджментом. Он — директор оркестра Северной Аризоны в США и член Американской федерации музыкантов.

Ссылки 
 Биография Дэвида Криппса 

Валторнисты по алфавиту
Валторнисты Великобритании
Валторнисты США
Академические музыканты Великобритании
Академические музыканты США
Музыканты Лондонского симфонического оркестра
Преподаватели Университета штата Флорида